— фигура в сёги.

Обозначение в европейской нотации: P.

В начале партии у каждого игрока имеется по 9 пешек, занимающих всю 3-ю (от игрока) горизонталь.

В наборах сёги обычно присутствует 19 (иногда, в наборах экстра-класса, даже 20) пешек. Одна из них является запасной (на случай потери), и на время партии убирается в недоступное место.

При определении права первого хода перед началом партии, пешки используются для фуригомы.

Кроме классических сёги, пешки сёги присутствуют и практически во всех вариантах сёги, а в хасами сёги они (и токины) являются единственными игровыми фигурами.

Правила ходов 
Пешка в сёги — самая слабая фигура, однако с ней связано больше правил, чем с любой другой фигурой сёги:

 В сёги пешка, в отличие от шахматной пешки ходит только на одно поле вперёд, и точно так же бьёт. Если пешка ходит по доске на 7-ю, 8-ю или 9-ю (считая от игрока) вертикаль, то при этом ходе она может (а в последнем случае обязана) перевернуться в токина, который далее будет ходить, как золото (см. рис.)

 Правило : запрещено сбрасывать (выставлять) пешку на вертикаль, на которой уже есть своя неперевёрнутая пешка.

Нарушение этого правила является одной из самых распространённых причин проигрыша у играющих в официальном турнире новичков (а зачастую и более опытных игроков). Хотя правило это крайне простое, сложно найти опытного сёгиста, который ни разу в жизни его не нарушил.

Это правило предотвращает создание прочных пешечных цепей (в ходе игры в руке обычно скапливается много пешек, и без этого правила их можно было бы сбрасывать в защиту одну на другую, затягивая игру и делая её гораздо скучнее).

 Правило : запрещено ставить мат сбросом пешки. Иногда это правило приводит к тому, что для оптимальной игры приходится делать ход слоном или ладьёй без переворота, когда возможность переворота есть.

 Пешку запрещено сбрасывать на последнюю (считая от сбрасывающего) горизонталь.

Нарушение любого из этих правил является кинтэ и приводит к мгновенному проигрышу.

Названия 
 Пешка перед ладьёй называется ладейной.
 Пешка на 5-й вертикали называется центральной.
 Пешки на 1-й и 9-й вертикали называются крайними.
 Пешка на 3d (7f) называется боковой и даёт название дебюту .
 Пешка, которая следующим ходом может перевернуться, называется висячей.
 Пешка на 5-й горизонтали, становящаяся остриём атаки, называется

Свойства 
Пешка в сёги — основной рабочий материал. В начале атаки в руке обычно начинают скапливаться пешки. Отсутствие пешек в руке () — существенный ущерб как для атаки, так и для защиты.

Пешечные тэсудзи 
Хотя пешка — слабейшая из фигур в сёги, с ней связано больше тэсудзи (классических приёмов), чем с любой другой фигурой:

 Размен ладейной пешки
  — сброс пешки позади золота
  — сброс пешки, которая следующим ходом может перевернуться
 
  — освобождение ударами пешек места для висячей пешки с её последующим навешиванием
 Танцующая пешка — тэсудзи последовательного занятия пешками полей для отступления золоту. Требует наличия пяти пешек в руке (или четырёх в руке и одной на доске перед золотом).
 и т. д.

Митио Ариёси, 9-й дан, приводит 9 пешечных тэсудзи и упоминает шедевр Дзиро Като, 9 дана  в трёх томах, содержащий 21 пешечное тэсудзи.

Пешка является основным инструментом в атаках по краю.

Пословицы про пешку 
 Атаку начинай с размена пешки.
 Нет пешки — нет атаки.
 Где есть утифудзумэ, найдётся и цумэ.
 Пешка стоит тысячи золотых.
 Пешка позади золота крепче скалы.

Литература 
 Кислюк Л. У., «Игра японских героев. Японские шахматы сеги и их ближайшие родственники» . Университетская книга, 1996 год, 96 стр.
 Носовский А. М., «Японские шахматы сеги». Изд-во: М.: Астрель, 2004 год, 864 стр.

Примечания

Ссылки 
Тэсудзи пешкой (Адзума Кадзуо, 6 дан)  (.rtf.rar)

Фигуры сёги
Фигуры тю сёги